Коса́я — название рек:

 Косая (приток Дудинки) — на севере Красноярского края
 Косая (приток Райги) — в Томской области
 Косая (приток Косьвы) — в Пермском крае
 Косая (приток Малого Тетёра)
 Косая (приток Шренка)
 Косая (приток Перекатной)
 Косая (приток Томь-Чумыша)
 Косая (река, впадает в лагуну Вульфсона)

Другое 
 Косая (фильм) — фильм российского производства; запрещен к показу на Украине

См. также 

 
 Косая линия

Ссылки